Чемпіонат Європи з футболу 2000
UEFA Euro 2000 (комп'ютерна гра)